Streitberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Streitberg (Biberach an der Riß), Ortsteil der Gemeinde Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Streitberg (Brachttal), Ortsteil der Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Streitberg (Eberfing), Ortsteil der Gemeinde Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Streitberg (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Streitberg (Langewahl), Wohnplatz der Gemeinde Langewahl, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Streitberg (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Streitberg (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Streitberg (Stimpfach), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Streitberg (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Streitberg (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Streitberg (Gemeinde St. Andrä), Ortsteil der Stadtgemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Berge und Erhebungen:
 Streitberg (Bad Tölz), 754 m, Berg im Bayerischen Oberland bei Kogl, Gemeinde Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Streitberg (Regen), 632 m, Berg im Bayerischen Wald bei Pometsau, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Streitberg (Töpen), 598 m, Berg bei Obertiefendorf, Gemeinde Töpen, Landkreis Hof, Bayern
 Streitberg (Arnbruck), 594 m, Berg im Bayerischen Wald bei Sindorf, Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Streitberg (Birgland), bis ca. 560 m, Bergsporn auf der Fränkischen Alb bei Ammersricht, Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Oberer Streitberg (Edelsfeld), 515 m hoher Berg auf der Fränkischen Alb bei Boden, Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Streitberg (Limpurger Berge), 514,5 m, Berg in den Limpurger Bergen zwischen Eutendorf, Stadt Gaildorf und Benzenhof, Gemeinde Obersontheim, beide im  Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Streitberg (Sulzbach-Rosenberg), 491 m, Berg auf der Fränkischen Alb bei Niederricht, Gemeinden Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg und Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Unterer Streitberg (Edelsfeld), 480 m hoher Berg auf der Fränkischen Alb bei Boden, Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Streitberg (Westheim), 464 m, Berg bei Westheim, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Streitberg (Braunschweig), 88 m, Erhebung im Stadtgebiet von Braunschweig, Niedersachsen
 Streitberg (Heidesee), 84,2 m, Erhebung in Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
Burgen:
 Burgruine Streitberg, Burgruine im Ortsteil Streitberg (Wiesenttal) des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Burg Streitberg, abgegangene Burg im Ortsteil Streitberg (Biberach an der Riß) der Gemeinde Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Streitberg ist ein Familienname:
 Streitberg (Adelsgeschlecht), fränkisches Rittergeschlecht
 Wilhelm Streitberg (1864–1925), Indogermanist